Paderno ima više značenja:
 Paderno (Beluno)
 Paderno (Bolonja)
 Paderno (Forli-Čezena)
 Paderno (Trevizo)
 Paderno (Udine)